Tropicana est un nom qui peut désigner :
Tropicana est un jus de fruits de la marque PepsiCo. 
 Le Tropicana, un hôtel-casino de Las Vegas ;
 Le Tropicana Casino Resort, un hôtel-casino d'Atlantic City ;
 Tropicana Club, discothèque et lieu de spectacle à La Havane, Cuba.
 Tropicana Field, un stade à St Petersburg, en Floride.
 Tropicana, nom d'un orchestre haïtien.

Autre 
 Club Tropicana, une chanson du groupe Wham!